Ранчо ел Молино има више значења:

 Ранчо ел Молино, Ла Медија Луна (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Молино (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Молино (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Молино (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику